Omnium mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro rozgrywany był na Rio Olympic Velodrome w dniach od 6 do 7 sierpnia.

Format 
Jest to wielobój składający się z 6 różnych konkurencji. Za zwycięstwo w każdej z 5 konkurencji (oprócz wyścigu punktowego) otrzymuje się 40 punktów, za 2. miejsce dwa punkty mniej itd. aż do miejsca 20 za każde następne miejsce zawodnik otrzymuje 1 pkt. Punkty zdobyte w wyścigu punktowym doliczane są do punktów zgormadzonych w poprzednich pięciu konkurencjach. Zwycięzcą zostaje zawodnik z największą liczbą punktów.
W skład konkurencji wchodzą:
 scratch na 15 km; zawodniczki startują razem i wygrywa ta, która pierwsza przekroczy linię mety
 wyścig indywidualny na dochodzenie (4 km)
 wyścig eliminacyjny; odpada ostatnia zawodniczka po każdych 2 okrążeniach
 wyścig indywidualny na 1 km ze startu zatrzymanego
 Okrążenie ze startu lotnego na 250 metrów
 wyścig punktowy na 40 km

Terminarz 
Czas UTC+01:00

Wyniki końcowe

Wyniki poszczególnych konkurencji

Scratch 
Wyniki:

Wyścig indywidualny na dochodzenie 
Wyniki:

Wyścig eliminacyjny 
Wyniki:

Wyścig ze startu zatrzymanego 
Wyniki:

Okrążenie ze startu lotnego na 250 m 
Wyniki:

Wyścig punktowy 
Wyniki:

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Kolarstwo torowe